Straatjeleggen is een dobbelspel, dat met 6 stenen wordt gespeeld en dat met een onbeperkt aantal personen kan worden gespeeld.

De regels zijn als volgt:
Bij een worp gelden de 5-en als 50 punten en de 1 als 100.
de worp 1 2 3 5 5 6 geeft dus 200 punten
Als er punten zijn behaald, mag er een tweede maal worden gegooid. De stenen met punten mogen opzij worden gelegd, zodat er alleen met de overgebleven stenen wordt gegooid. Worden er weer 1-en en 5-en gegooid mogen de waarden hiervan bij die van de eerste worp opgeteld. Gooit men nul, dan is men dood, waarbij men de punten van de eerste worp verliest en niet meer mag gooien.
Op dezelfde voorwaarde mag men nog een derde maal gooien.
Wie in een ronde het hoogste aantal punten behaalt is winnaar.

Omdat de tweede speler in het voordeel is ten opzichte van de eerste — hij weet immers wat hij ten minste moet gooien — begint iedere ronde de speler links van de eerste speler uit de ronde ervoor.

Dobbelspel